Mužská čtyřhra Barcelona Open Banco Sabadell 2022 probíhala ve druhé polovině dubna 2022. Do deblové soutěže barcelonského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu byli čtvrtí nasazení Kolumbijci Juan Sebastián Cabal a Robert Farah, kteří ve čtvrtfinále podlehli zástupcům německého tenisu Krawietzovi s Miesem.

Profesionální kariéru na turnaji ukončil ve 42 letech bývalý pátý hráč deblového žebříčku a vítěz Turnaje mistrů David Marrero.

Vítězem se stal nenasazený pár Němců Kevin Krawietz a Andreas Mies, který ve vyrovnaném finále za 2.27 hodiny zdolal nizozemsko-britskou dvojici  Wesley Koolhof a Neal Skupski. Po dvousetovém průběhu 6–7 a 7–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali pátou společnou trofej, respektive první od výhry na French Open 2020. Krawietz na okruhu ATP Tour vybojoval sedmý deblový titul a pro Miese to bylo páté takové turnajové vítězství. Oba páry odehrály v neděli dva zápasy, včetně pro déšť ze soboty přeloženého semifinále.

Nasazení párů 

  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (1. kolo)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (1. kolo)
  Tim Pütz /  Michael Venus (odstoupili)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Barcelona Open
ATP Tour 2022